El Campionat del món d'escacs femení 2015 fou un torneig d'escacs disputat per decidir la campiona del món femenina d'escacs.

El torneig va ser jugat en format play-off amb 64 jugadores. Inicialment estava programat per ser jugat entre l'11 i el 31 d'octubre del 2014. Problemes d'espònsor i de seu varen forçar la FIDE a posposar el campionat el 24 de setembre. L'estat gens clar del torneig va ser altament criticat per l'Association of Chess Professionals (ACP).

El 25 de novembre de 2014 va ser anunciat que tindria lloc a Sotxi, Rússia, i començaria el 15 de març de 2015.

Participants 
Les jugadores es varen seleccionar a través dels campionats nacionals d'escacs, torneigs zonals i campionats d'escacs continentals.
51 jugadores provenen dels campionats continentals i classificació en zonals femenins: 28 d'Europa, 12 d'Àsia, 8 d'Amèrica i 3 d'Àfrica.

Les jugadores participants ordenades pel seu Elo (a data octubre del 2014)

 Hou Yifan (Xina), GM, 2673 (WWC)
 Ju Wenjun (Xina), WGM, 2582 (WC)
 Humpy Koneru (Índia), GM, 2581 (R)
 Nana Dzagnidze (Geòrgia), GM, 2570 (R)
 Anna Muzitxuk (Eslovènia), GM, 2548 (R)
 Aleksandra Kosteniuk (Rússia), GM, 2542 (E12)
 Katerina Lahnó (Rússia), GM, 2530 (R)
 Valentina Gúnina (Rússia), GM, 2530 (E12)
 Harika Dronavalli (Índia), GM, 2528 (WC)
 Viktorija Cmilyte (Lituània), GM, 2525 (E12)
 Bela Khotenashvili (Geòrgia), GM, 2523 (E12)
 Antoaneta Stéfanova (Bulgària), GM, 2517 (WC)
 Pia Cramling (Suècia), GM, 2512 (E13)
 Zhao Xue (Xina), GM, 2510 (R)
 Anna Uixénina (Ucraïna), GM, 2494 (WC)
 Elina Danielian (Armènia), GM, 2487 (E12)
 Tatiana Kossíntseva (Rússia), GM, 2483 (E12)
 Marie Sebag (França), GM, 2482 (E12)
 Lela Javakhishvili (Geòrgia), IM, 2481 (E13)
 Natalija Pogonina (Rússia), WGM, 2480 (E12)
 Hoang Thanh Trang (Hongria), GM, 2478 (E12)
 Salome Melia (Geòrgia), IM, 2472 (E12)
 Olga Girya (Rússia), WGM, 2469 (E13)
 Huang Qian (Xina), WGM, 2465 (AS13)
 Nino Khurtsidze (Geòrgia), IM, 2460 (E12)
 Monika Socko (Polònia), GM, 2460 (E13)
 Guo Qi (Xina), WGM, 2458 (J12)
 Irina Krush (Estats Units), GM, 2457 (Z2.1)
 Zhu Chen (Qatar), GM, 2447 (Z3.1)
 Lilit Mkrtchian (Armènia), IM, 2444 (E13)
 Ekaterina Kovalévskaia (Rússia), IM, 2442 (E13)
 Alina Kaixlínskaia (Rússia), WGM, 2439 (E13)

 Aleksandra Goriàtxkina (Rússia), WGM, 2430 (J13)
 Meri Arabidze (Geòrgia), WGM, 2409 (E13)
 Ekaterina Atalık (Turquia), IM, 2409 (E13)
 Irine Kharisma Sukandar (Indonèsia), WGM, 2407 (AS12)
 Baira Kovanova (Rússia), WGM, 2399 (E13)
 Sophie Milliet (França), IM, 2379 (E13)
 Ketevan Arakhamia-Grant (Escòcia), GM, 2377 (E13)
 Guliskhan Nakhbayeva (Kazakhstan), WGM, 2365 (Z3.4)
 Deimante Daulyte (Lituània), WGM, 2356 (E13)
 Mary Ann Gomes (Índia), WGM, 2355 (Z3.7)
 Wang Jue (Xina), WGM, 2353 (Z3.5)
 Carolina Lujan (Argentina), IM, 2345 (Z2.5)
 Kübra Öztürk (Turquia), WGM, 2293 (E13)
 Yaniet Marrero Lopez (Cuba), WGM, 2291 (Z2.3)
 Nguyen Thi Thanh An (Vietnam), WGM, 2261 (Z3.3)
 Irina Berezina (Austràlia), IM, 2200 (Z3.6)
 Akter Liza Shamima (Bangladesh), WIM, 2159 (Z3.2)
 Shrook Wafa (Egipte), WGM, 2035 (AF)
 Ayah Moaataz (Egipte), WIM, 2009 (Z4.2)
 Khadidja Latreche (Algèria), WIM, 1901 (Z4.1)
 Charlize Van Zyl (Àfrica del Sud), WIM, 1663 (Z4.3)
2 nominades per la FIDE

Ruta de les classificacions 

 WWC: Campiona del món
 WC: Semi-finalista del Campionat del món d'escacs femení de 2012
 J12 i J13: Campionat del món juvenil 2012 i 2013
 R: Rating (mitjana de tots els Elo publicats entre el febrer 2013 i el gener 2014)
 E12 i E13: Campionat d'Europa individual 2012 i 2013
 AM12 i AM13: Campionat d'escacs del Continent d'Amèrica 2012 i 2013

 AS12 i AS13: Campionat d'escacs d'Àsia 2012 i 2013
 AF: Campionat d'escacs de l'Àfrica
 Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6, Z3.7, Z4.1, Z4.2, Z4.3: torneigs zonals
 PN: nominats per la FIDE

Resultats

Matx final 
El matx final del torneig va consistir en quatre partides jugades entre el 2 i el 5 d'abril de 2015. En cas d'empat, s'hagués disputat el desempat el 6 d'abril de 2015.

{| class=wikitable style="text-align:center"
|+Final del Campionat del món femení d'escacs 2015
|-
! !! Elo !! style="width:2em;"|1 !! style="width:2em;"|2 !! style="width:2em;"|3 !! style="width:2em;"|4 !! Total
|-
| align=left | Maria Muzitxuk ||2526 || style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 2½
|-
| align=left | Natàlia Pogonina ||2456 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1½
|}

Rondes i emparellaments previs 
Els emparallaments es publicitaren el 3 de març de 2015.

Referències

Enllaços externs 
 Calendari FIDE 

Edicions del Campionat del Món d'escacs femení
Competicions d'escacs del 2015
Competicions d'escacs a Rússia
Esport a Sotxi